Nedmaneh é o décimo álbum de estúdio da cantora libanesa Najwa Karam. Com este álbum a cantora bateu inúmeros recordes e recebeu diversas indicações e prêmios, incluindo o de "Artista do Ano", "Álbum do Ano" e "Álbum Mais Vendido" para a equipe de produção do cd e o mais cobiçado prêmio árabe, o Maoris D'or Árabe na categoria de "Melhor Artista Árabe" para a artista. Atingindo a marca de 4 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, até os dias de hoje este trabalho ainda é uma referência na carreira da cantora.

Lista de Faixas
 Yal Haneet (Você se Apaixonou por Mim)
 Nedmaneh (Arrependida)
 Aaskah (Se Apaixonando)
 Ana Meen (Quem Sou Eu?)
 El Jar Abel El Dar (Pessoas ao Invés de Lugares)
 Roba'i Wa Khomasi (Confusa)
 Mkassar 'Asa (Bode Expiatório)
 Aaskah (Se Apaixonando/ [Instrumental])

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 2001